Michele Nappi (né en 1951), footballeur italien ;
Rudy Nappi (né en 1923), peintre et illustrateur de pulp magazine américain ;
Silvana Nappi (née en 1952), femme politique italienne ;
Valentina Nappi (née en 1990), actrice pornographique italienne.